Produtor agrícola
 Produtor aparente
 Produtor cinematográfico
 Produtor cultural
 Produtor de eventos
 Produtor de reportagens
 Produtor de televisão
 Produtor executivo
 Produtor musical

Desambiguação